Rentmeister steht für:
 Rentmeister, Leiter eines Rentamts

Rentmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Rentmeister, österreichische Biochemikerin und Hochschullehrerin
 Cäcilia Rentmeister (* 1948), deutsche Geschlechterforscherin
 Hans Rentmeister (1911–1996), deutscher Widerstandskämpfer
 Hans Rentmeister junior (* 1940), deutscher Funktionär des Sachsenhausen-Komitees
 Maria Rentmeister (1905–1996), deutsche Widerstandskämpferin und Frauenpolitikerin
 Robert Rentmeister (1909–2001), deutscher Widerstandskämpfer
 Thomas Rentmeister (* 1964), deutscher Bildhauer
 Walter Rentmeister (1894–1964), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Rentmeester